Meigneux, commune française de Seine-et-Marne
 Meigneux, commune française de la Somme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France